Orgelbau Eisenbarth ist eine deutsche Orgelbaufirma mit Sitz in Passau. Sie wurde 1945 von Ludwig Eisenbarth gegründet. Ihr bekanntestes Werk ist die Passauer Domorgel, die größte Orgel Europas.

Geschichte 
Das Unternehmen wurde 1945 von Ludwig Eisenbarth (* 1909 in Oettingen; † 1992 in Passau) in Passau gegründet. Er hatte das Orgelbauhandwerk in seiner Geburtsstadt Oettingen bei Steinmeyer erlernt. Zu Beginn der 1950er Jahre wurde das Betriebsgelände im Stadtteil Grubweg errichtet. Bis etwa 1960 baute Eisenbarth größtenteils Orgeln mit elektrischer oder pneumatischer Taschenlade. Auch in der Hochphase des neobarocken Orgelbaus zeigten sich bei Eisenbarth deutlich süddeutsche Einflüsse in der Intonation der Pfeifen.
1962 trat der Sohn des Firmengründers, Wolfgang Eisenbarth (* 1941 in Oettingen), in den Betrieb ein und übernahm 1987 die kaufmännische und orgelbautechnische Leitung. Mit dem Wechsel der Unternehmensleitung vollzog sich der Wandel auf mechanische Schleifladen. Ziel Wolfgang Eisenbarths war die Vereinigung von italienischer und französisch-romantischer Klangcharakteristik. Für die von Eisenbarth entwickelte Doppel- und Mehrfach-Ventilsteuerung wurde ein Gebrauchsmusterschutz erteilt. 2001 eröffnete die Firma eine eigene Pfeifenmacherei. 2004 wandelte sich die Firma zur GmbH unter der Geschäftsführung von Agathe Eisenbarth und ihrem Vater Wolfgang Eisenbarth. Im Oktober 2022 wurde eine vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet.

Werke

Filme 
 Trifft alle Töne: Die Passauer Orgelbauerin, in: BR Fernsehen, 4. April 2021.

Literatur

Weblinks 

 Offizielle Website
 Organ index: Orgelbau Eisenbarth

Einzelnachweise 

Eisenbarth
 
Orgellandschaft Niederbayern
Produzierendes Unternehmen (Passau)
Gegründet 1945